DMZ steht für:

 Demilitarisierte Zone im militärisch-politischen Zusammenhang, siehe Entmilitarisierte Zone
 Demilitarisierte Zone (Korea) als verselbständigter Begriff speziell für die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea
 Demilitarisierte Zone in der Informatik, siehe Demilitarisierte Zone (Informatik)
 Deutsche Militärzeitschrift
 Deutsches Maritimes Zentrum, Hamburg
 DMZ (Comic), US-amerikanische Comicserie
 DMZ (Band), eine ehemalige US-amerikanische Punkband

Abkürzung